Москворечье — название некоторых местностей и объектов в Москве; в основном расположены на правом берегу Москвы-реки вниз от Замоскворечья до Царицыно.

 Москворечье — посёлок около подмосковной деревни Сабурово, возникший в 1930-е годы в связи со строительством полиметаллического завода, вошедший в 1960 году в состав Москвы.
 Москворечье — улица в Москве в районе Москворечье-Сабурово.
 Москворечье — железнодорожная платформа Курского направления Московской железной дороги.
 «Москворечье» — хлебозавод в Даниловском районе Москвы (бывший Хлебозавод № 7).

См. также 
 Москворечье-Сабурово
 Москворецкий район
 Замоскворечье